68-й чемпіонат України з шахів, що проходив в Алушті з 6 по 14 вересня 1999 року. В турнірі за швейцарською системою у 9 турів взяли участь 57 шахістів.

Серед учасників чемпіонату були 2 міжнародні гросмейстери та 13 міжнародних майстрів (після чемпіонату троє з них офіційно стали гросмейстерами). Крім українських шахістів, в турнірі взяли участь представники Росії, Молдови, Білорусі та Вірменії.

Перемогу в турнірі з результатом 6½ очок з 9 можливих (+4-0=5) здобув Геннадій Кузьмін, який повторив свій успіх тридцятирічної давнини, коли він розділив перше місце з Володимиром Савоном.

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Всі партії чемпіонату на сайті ФШУ
  Чемпіонат України 1999 року на 365chess.com

1999 у шахах
1999 в українському спорті
Вересень 1999
Чемпіонати України із шахів